Bahngeschwindigkeit steht für:
 
 Geschwindigkeit #Bahngeschwindigkeit, die Geschwindigkeit eines Objekts entlang eines Wegs
 Bahngeschwindigkeit (Astronomie), die Geschwindigkeit eines Himmelskörpers auf seiner Umlaufbahn
 die Geschwindigkeit einer Rakete auf ballistischer Bahn, siehe Reichweite (Rakete) #Einflussgrößen für die Reichweite

Siehe auch:

 Fluggeschwindigkeit
 Geschwindigkeit über Grund